Autopsy est un groupe de death metal américain fondé en 1987.
 Autopsy est un court-métrage américain de Marilyn Manson (2000).
 Autopsy est un téléfilm français de Jérôme Anger (2007).
 Autopsy est un film américain d'Adam Gierasch (2008).
 Autopsy est un album du groupe français Bijou (2009).

Voir aussi 

 Autopsie

Homonymie de titre